Solokuro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Solokuro, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Solokuro, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar